Гибралтар 2017 — 15-й международный турнир, который проводился с 24 января по 2 февраля 2017 года.

Победителем турнира в третий раз подряд (и в четвёртый в общей сложности) стал Хикару Накамура.

 Категория: 2-я (средний рейтинг 2297)
 Главный арбитр: Лоран Фрейд

Регламент турнира 
Турнир проводился по швейцарской системе и состоял из 10 туров с плей-оффом для выявления победителя.

 Контроль времени основных партий: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.

Регламент плей-оффа:

2 партии в быстрые шахматы, в случае равенства очков — 2 партии в блиц, в случае равенства очков — армагеддон.

 Контроль времени в плей-оффе:
 Быстрые шахматы: 10 минут + 5 секунд на ход
 Блиц: 3 минуты + 2 секунды на ход
 Армагеддон: 4 минуты + 2 секунды на ход играющему белыми фигурами; 3 минуты + 2 секунды на ход играющему чёрными фигурами.

Участники турнира 

В турнире приняло участие 255 шахматистов, среди которых 32 игрока, рейтинг ФИДЕ которых на январь 2017 года превышал 2600:

{|
|valign="top"|
  Фабиано Каруана 2827
  Максим Вашье-Лаграв 2796
  Хикару Накамура 2785
  Василий Иванчук 2752
  Майкл Адамс 2751
  Пётр Свидлер 2748
  Веселин Топалов 2739
  Юй Янъи 2738
  Никита Витюгов 2724
  Борис Гельфанд 2721
  Аркадий Найдич 2702
|width=30|
|valign="top"|
<ol start="12">
 Максим Матлаков 2701
 Иван Чепаринов 2689
 Игорь Коваленко 2684
 Вадим Звягинцев 2679
 Найджел Шорт 2675
 Сэмюэль Шенкленд 2674
 Лоран Фрессине 2660
 Сурья Шехар Гангули 2657
 Дейвид Хауэлл 2655
 Эдуардо Итуррисага 2652
 Хоу Ифань 2651
|width=30|
|valign="top"|
<ol start="23">
 Кацпер Пёрун 2651
 Давид Антон Гихарро 2650
 Абхиджит Гупта 2645
 Панаяппан Сетхураман 2637
 Варужан Акопян 2633
 Эмиль Сутовский 2628
 Григорий Опарин 2625
 Ромен Эдуар 2613
 Себастьян Мазе 2613
 Даниеле Вокатуро 2606
|}

Движение по турам

Тай-брейк 

В связи с тем, что после 10 туров 3 шахматиста имели равное количество очков, был назначен тай-брейк для выявления победителя. По регламенту турнира в случае выхода в плей-офф трёх игроков жеребьёвкой определяется пара, играющая первой, после чего победитель пары играет с третьим игроком.

В первой паре играли Хикару Накамура и Юй Янъи. Обе партии в быстрые шахматы окончились ничьими, а в блице победу в обеих партиях одержал Накамура, получив тем самым право сыграть за титул с Давидом Антоном Гихарро. Первый поединок в быстрые шахматы американца с испанцем завершился миром, а во втором Накамура одержал победу белыми, выиграв тем самым третий Гибралтар подряд.

Интересные факты 

 В последнем 10-м туре действующая чемпионка мира среди женщин Хоу Ифань в партии против Бабу Лалита сдалась после пятого хода. Впоследствии китайская шахматистка принесла извинения за свой поступок, объяснив его недовольством жеребьёвкой: в семи из первых девяти туров соперницами Хоу Ифань были женщины.
 В 10-м туре по результатам жеребёвки встретились между собой супруги — Анна Затонских и Даниэль Фридман.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Информация о турнире на сайте chess-results.com 

Гибралтар (шахматный турнир)
2017 год в шахматах